Rariden ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Rariden (1888–1942), US-amerikanischer Baseballspieler
 James Rariden (1795–1856), US-amerikanischer Politiker